Ognjen (kyrillisch Огњен; serb./kroat.) bzw. Ognjan (kyrill. Огнян; bulgar.) ist ein südslawischer männlicher Vorname.

Herkunft 

Der Name Ognjen/Ognjan ist vom slawischen Wort für Feuer, ognь (in heutiger štokavischer Form oganj, in heutiger bulgarischer Form огън [ogăn]), abgeleitet. Deswegen ist die Bedeutung des Namens der aus dem Feuer Kommende bzw. der Feurige.

Bedeutung 
Das Kind mit dem Namen Ognjen soll charakteristische Fähigkeiten vom Feuer übernehmen und vor dem Element Feuer geschützt werden.

Namenstag 

Der Namenstag oder Slava ist am 30. Juli (genannt: Ognjena Marija).

Bekannte Namensträger 

 Ognjen Cvitan (* 1961), kroatischer Schachmeister
 Ognjan Dimow (* 1989), bulgarischer Pokerspieler
 Ognjen Koroman (* 1978), serbischer Fußballspieler
 Ognjen Kraus (* 1945), Präsident der jüdischen Gemeinde in Zagreb
 Ognjen Matic (* 1989), australischer Handballspieler
 Ognjen Mudrinski (* 1991), serbischer Fußballspieler
 Ognjen Vukojević (* 1983), kroatischer Fußballspieler serbischer Abstammung
 Ognjen Tadić (* 1974), serbisch-bosnischer Politiker

Varianten 
 Als Name: Ognjeslav, Ognjan
 Weibliche Form von Ognjen: Ognjena (kyrillisch: Огњена), Ognješka
 von Ognjen abgeleiteter Nachname: Ognjenović (kyrillisch Огњеновић) oder Ognjanović (kyrillisch Огњановић)
 Andere Formen mit ähnlicher Bedeutung: Ignatius, Ignatios, Vatroslav
 Kosenamen: Ogi, Oggy, Ogić, Ogo, Orelo, Orienko, Ogiša (Ogisha), Orlo, Oro, Olja, Oždo, Orgili, Ogac

Männlicher Vorname
Slawischer Personenname